Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Quick-Step Alpha Vinyl in der Saison 2022.

Mannschaft

Siege

Weblinks 
 

Radsportteam 2022